Павло Андрійович Карнаухов  — російський хокеїст, лівий нападник, олімпійський медаліст. Виступає за «ЦСКА» у КХЛ.

Статистика

Клубна статистика

Міжнародна статистика

Посилання 
 

Російські хокеїсти
Гравці збірної Росії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2022
Російські срібні олімпійські медалісти
Срібні призери зимових Олімпійських ігор 2022
Хокеїсти «Червоної Армії»
Хокеїсти «Калгарі Гітмен»
Хокеїсти ЦСКА (Москва)